Влади́мир Гончаре́нко:
 Гончаренко, Владимир Борисович (1954—2022) — российский дипломат, посол на Мадагаскаре и в Коморах (2006—2013), посол в Брунее (2019—2022).
 Гончаренко, Владимир Максимович (1928—2016) — советский и российский дипломат.